Tóquio - capital do Japão
Ou ainda:
Tokio (banda) - banda japonesa de pop/rock
Tokyo (banda) - banda brasileira de pop-rock
498 Tokio - um asteroide

Desambiguações de topônimos